Christophe-Gabriel Allegrain (1710-1796), sculpteur français ;
 Étienne Allegrain (1644-1736), peintre français ;
 Gabriel Allegrain (1679-1748), peintre français, fils d'Etienne et père de Christophe-Gabriel.